Abdourahmane Sy,  créateur de l'État islamique du Boundou (Sénégal), est un homme politique sénégalais né en 1935 à Koussan (capitale du royaume du Boundou).

Biographie 
Il fut infirmier de formation . Il est décédé le  à Dakar. Sa famille vit actuellement dans le département de M'backé. Il est , le premier à initier SOS étudiants qui consiste à servir des repas aux étudiants et élèves le jour des examens.

Naissance en 1935
Décès en juin 2004
Député sénégalais